Programa Chespirito, no Brasil como Clube do Chaves
 Roberto Gómez Bolaños, ator mexicano conhecido como Chespirito
 Pedro Chespirito - Personagem dos Simpsons em homenagem ao Chapolin Colorado